Сари-Хосор:

 Сари-Хосор — природный парк в Таджикистане.
 Сари-Хосор — село в Таджикистане.
 Сари-Хосор — сельская община в Таджикистане.